Young Lochinvar – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
Young Lochinvar – film del 1923 diretto da W.P. Kellino